Kratica MMR lahko predstavlja:

 državo Mjanmar (ISO 3166)
 Pomurski madžarski radio

Kratice